Toponímia:
 Barranc de Lledó (Montsià): barranc de la comarca del Montsià
 Barranc de Lledó (Baix Ebre): barranc de la comarca del Baix Ebre